Эркин () — тюркский антропоним, может быть фамилией либо именем. Известные носители:

 Фамилия
 Эркин, Бехич (1876—1961) — турецкий чиновник и дипломат, первый директор Турецких государственных железных дорог.
 Эркин, Джанер (род. 1988) — турецкий футболист.
 Эркин, Ферхунде (1909—2007) — турецкая пианистка и музыкальный педагог.
 Эркин, Ульви Джемаль (1930—1972) — турецкий композитор, пианист, дирижёр и педагог.

 Имя
 Берадор (Эркин) Абдураимов (род. 1943) — советский и узбекский футболист.
 Эркин Альптекин (род. 1939) — генеральный секретарь Всемирного уйгурского конгресса.

Турецкие фамилии